A Equipe Cambojana de Copa Davis representa o Camboja na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis Federation of Cambodia.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Cambojana)

Camboja